Napamboumbou peut désigner :
Napamboumbou, une localité située dans le département de Boussouma au Burkina Faso ;
Napamboumbou, une localité située dans le département de Nagréongo au Burkina Faso ;
Napamboumbou, une localité située dans le département de Pabré au Burkina Faso.